Die Hana-cupid Japan Women’s Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Hiroshima. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 10. bis 16. September 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hana-cupid Japan Women’s Open 2018 fand vom 8. bis 10. September 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Hiroshima